«Чикаго Блэкхокс» () — американский профессиональный хоккейный клуб из Чикаго, штат Иллинойс. Выступает в Центральном дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда была основана в 1926 году и является одной из команд Оригинальной шестёрки. Домашние матчи проводит на арене «Юнайтед-центр».

«Чикаго» шесть раз выигрывал главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли, последний из которых был завоёван в 2015 году. Всего команда тринадцать раз участвовала в финалах Кубка Стэнли. Также «Блэкхокс» семь раз выигрывали Приз Кларенса Кэмпбелла (1971, 1972, 1973, 1992, 2010, 2013, 2015), дважды Президентский Кубок (1991, 2013) и Приз принца Уэльского (1967, 1970), и один раз О’Брайен Трофи (1944).

Статистика сезонов 

ВГ = Всего голов по сумме двух матчей

1 Укороченный сезон из-за локаута.
2 Начиная с сезона 2005-2006 в каждой игре должен быть победитель, графа ПО включает также поражение в серии буллитов.
3 Регулярный чемпионат не был доигран из-за пандемии коронавируса.
4 Укороченный сезон из-за пандемии коронавируса.

Ссылки 
Статистика сезонов «Чикаго Блэкхокс» на hockeydb.com

 
Чикаго Блэкхокс